Lets basketbalteam (mannen)
 Lets basketbalteam (vrouwen)